Le  est le nom de plusieurs unités militaires :

États-Unis

France 
  d'artillerie
 d'artillerie de marine
 d'infanterie (ex- d'infanterie de ligne)
 d'infanterie coloniale (renommé  d'infanterie de marine)
  de marche (ou  d'infanterie de marche)
 de mitrailleurs d'infanterie coloniale (ex- de tirailleurs malgaches)
 d'infanterie territoriale
 de transmissions

Royaume de Prusse 
  d'infanterie vieux-prussien

Royaume-Uni 
41st (Welch) Regiment of Foot

Homonymie d'unités militaires